Fresch steht für:
 Fresch (Nofels), ein Ortsteil von Nofels
 Freiburger Rechtschreibschule

Siehe auch:
 Fresh